In 2020 werd de achttiende editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 1 mei 2019 tot 4 augustus 2020. De voorronde werd al in mei 2019 gespeeld en het hoofdtoernooi begon op 21 januari. De competitie werd na 15 maart stilgelegd vanwege de coronacrisis in Brazilië toen al zeven van de acht speeldagen gespeeld werden. De competitie hervatte op 21 juli. Op verzoek van Imperatriz werd de wedstrijd tegen Freipaulistano niet meer gespeeld omdat beide teams reeds uitgeschakeld werden. Ceará werd de winnaar en kreeg hiervoor een ticket voor de 1/8ste finale van de Copa do Brasil 2021.

Format
Aan het hoofdtoernooi namen zestien teams deel. De negen staatskampioenen van de staten Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Maranhão en Piauí. Uit de staten Bahia, Pernambuco en Ceará waren de hoogst geplaatste clubs op de clublijst van de CBF-ranking geplaatst.

De overige vier plaatsen werden via een voorronde bepaald waaraan de zes best geplaatste teams uit de staten Alagoas, Maranhão, Paraiba, Piaui, Rio Grande do Norte en Sergipe deelnamen, tenzij deze al geplaatst was, dan ging de plaats naar het volgende best geplaatste team gaan. De staten Bahia en Pernambuco, die elk al twee deelnemers in de groepsfase hadden mochten nog het derde best geplaatste team van de CBF-ranking sturen. 

In de groepsfase werden de clubs werden in twee groepen van acht verdeeld, waarvan de teams uit groep A enkel tegen teams uit Groep B speelden.

Voorronde
De heenwedstrijden werden gespeeld van 1 tot 7 mei 2019 en de terugwedstrijden an 7 tot 15 mei

Eerste fase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Nord
Copa do Nordeste